Der Kanton Auberive war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Langres, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne. Der Hauptort war Auberive.

Der Kanton Auberive war 333,66 km² groß und hatte 1541 Einwohner (Stand 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Auberive
Aufgelöst 2015